El término música negra puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la música afroamericana, desarrollada por los afrodescendientes en los Estados Unidos;
 a la música afroperuana, desarrollada por los afrodescendientes en el Perú.